Álvarez de Toledo puede referirse a:

 Casa de Álvarez de Toledo, linaje nobiliario español origen de la Casa de Alba, del Marquesado de Villanueva de Valdueza y de otras familias nobiliarias.;
 Álvarez de Toledo, localidad de la Argentina;
 Antonio Álvarez de Toledo, desambiguación.
 Fadrique Álvarez de Toledo, desambiguación.
 García Álvarez de Toledo, desambiguación.
 Pedro Álvarez de Toledo, desambiguación.
 Cayetana Álvarez de Toledo
 Luisa Isabel Álvarez de Toledo
 Leoncio Alonso González de Gregorio y Álvarez de Toledo, hijo de la anterior